Druk tsendhen es el himno nacional de Bután. Fue adoptado en 1953. La música fue compuesta por Aku Tongmi con la letra de Dasho Gyaldun Thinley.

Letra

Referencias

Símbolos de Bután
Butan
Música de Bután
Idioma dzongkha
Composiciones en mi mayor